Amphicyllis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Amphicyllis ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Amphicyllis